Томаш Лем (; род. 14 марта 1968, Краков) — польский переводчик и мемуарист, сын Станислава Лема.

Окончил американскую школу в Вене, изучал физику и математику в Венском университете, затем завершил образование как физик в Принстонском университете, защитив диссертацию «On the interpretation of the Dipole Moment of the Microwave Background Radiation» (1993).

Перевёл с английского ряд художественных и публицистических книг, в том числе книгу Роберта Масси «Романовы. Последняя глава». По словам Лема-младшего, в его переводческой деятельности значительную роль сыграло его естественнонаучное образование: «Физика научила меня синтезу и сформировала мировоззрение, охватывающее множество областей, на первый взгляд не связанных с точными науками».

Опубликовал книгу воспоминаний о своём отце «Приключения в поле всемирного тяготения» (; 2009) — по мнению критики, книга представляет собой преимущественно собрание бытовых историй, мало касающихся Лема как писателя и мыслителя, но эта оборотная сторона жизни выдающегося литератора исключительно интересна. Книга была удостоена премии «Серебряная чернильница» имени Херменгильды Коцюбинской (2010). Редактор официального сайта своего отца.

Женат, имеет дочь.

Примечания

Ссылки 
 Библиография переводов Томаша Лема 

Переводчики прозы и драматургии на польский язык
Переводчики с английского языка
мемуаристы Польши
Родившиеся в 1968 году
Родившиеся 14 марта
Персоналии по алфавиту
Станислав Лем